Чайний будинок Лін Хун () — двоповерховий китайський ресторан, розташований у будівлі Цан Чжу Хо (曾昭 灝 大廈) на вулиці Веллінгтон, 160—164, на розі вулиці Абердін, в центральній частині Гонконгу.

Історія 
У 1889 році в Гуанчжоу, Китай, вперше було засновано чайний дім Lin Heung. На початку 20 століття в Китаї почали відкривати чайні будинки. У 1926 році в Гонконзі було відкрито два відділення: одне в Монг-Кок, Коулун, а інше в Центральній частині острова Гонконг. У 1980 році чайний дім Lin Heung переїхав до теперішнього місця і з тих пір знаходиться там. Чайний дім Lin Heung відомий своєю автентичною та традиційною китайською дім сумою, приваблюючи висвітлення міжнародних газет, включаючи публікації CNN та журналу TIME.

Чайний будинок Лін Хун був представлений у кількох фільмах, серед яких «Найдовше літо» (1998) та «Любовний настрій» (2000).

Найменування 
Чайна Lin Heung (букв. «Ароматний лотос») названа на честь пасти з насіння лотоса, необхідного інгредієнта, що міститься в парі з булочки з насінням лотоса, місячного пирога та пирога з подвійним лотосом. Лотоси, що використовуються в будинку Лін Хун, називаються Сянь-лянь (), і їх імпортують з Хунань, Китай. Кажуть, що коричнево-червоні сянь-ляни надають гладкий смак. Після того, як член Академії Ханлінь під назвою Чан Ю Юе () відвідав Чайний дім, він справді оцінив їх пасту з лотоса. В результаті він взяв китайське слово лотос в назву Чайного.

Дизайн інтер'єру 
Чайний будинок Lin Heung займає два поверхи в багатоквартирному будинку. На першому поверсі знаходиться хлібопекарня Lin Heung, на другому — китайський ресторан, де подають традиційні китайські дім суми. Традиційна китайська каліграфія та пейзажні картини обрамлені рамками та прикріплені до стін.

Послуги 
Він має 50 столів і може обслуговувати до 300 меценатів. Оскільки в ресторані немає господаря, який би подавав, відвідувачі повинні стояти біля столів і отримувати місця для себе. Офіціанти подаватимуть чашки, умивальник для полоскання столових приборів і пропонуватимуть їм рахунок, коли вони успішно отримають місце. Більше того, завдяки популярності ресторану, відвідувачі, як очікується, будуть обмінюватися столом.

Чай 
У чайному будинку Lin Heung подають різноманітні китайські чаї, такі як чай Улун, чай Пуер, чай з жасмину та чай Шумей.

Офіціант дає дві чашки для кожної закусочної: більшу для приготування чаю та меншу для пиття.

Послуга поповнення води надається, коли клієнти відкривають кришку більшої чашки, як ознака того, що вони хотіли б наповнити свої чашки. Незабаром персонал принесе з собою величезний традиційний чайник для води та наллє гарячу воду.

Традиційні візки 
Невисока дім сума подається на традиційних візках. Послуга попереднього замовлення не надається. Якщо закусочні хочуть отримати суму, їм потрібно стежити за візками з картою підрахунку.

Рекомендована їжа 
Окрім булочки з пастою з насіння лотоса, Чайний будинок пропонує понад 30 видів дім суми, включаючи хар-гоу, шумай, ча-сіу-бао. Окрім традиційної дім суми, яку можна знайти в більшості китайських ресторанів, є численні спеціальні страви, які можна знайти лише у чайному будинку Lin Heung. Наприклад, куряча булочка на пару (雞 球 大 包), суп з з дині (冬瓜 盅), качка Pa Wong (蓮香 霸王 鴨) та фарширований короп (八寶 鴨).

Меню

Примітки

Посилання 
 
 Lin Heung Tea House Website 
 Lee Lai Lai, (2013)〈一盅兩件〉, Retrieved from http://linheung.com.hk/lin_heung_tea_house/index2.php 
 Newspaper, (2013)〈蓮香樓踏入第八十個年頭〉, Retrieved from http://linheung.com.hk/uploadfile/news/20130402200151-6.jpg 
 Mijune, (2012), HONG KONG — LIN HEUNG TEA HOUSE 蓮香樓 (DIM SUM), Retrieved from http://www.followmefoodie.com/2012/10/hong-kong-lin-heung-tea-house-%E8%93%AE%E9%A6%99%E6%A8%93/ 
 CNN News, (2009), Lin Heung Tea House: Dim sum elder, Retrieved from http://travel.cnn.com/hong-kong/eat/lin-heung-679607 

Культура Гонконгу
Ресторани Китаю